Lescours est un patronyme porté notamment par :

 Charles de Canolles de Lescours (1739-1796), général français de la révolution française ;
 Charles de Lescours (1803-1868), homme politique français.

Homonymie de patronyme